Sluitring (bouwkundig onderdeel), een ringvormige beëindiging in een ribgewelf
Sluitring (bevestigingsmiddel), een schijf met een gat die als bevestigingsmiddel wordt gebruikt in de techniek
Sluitring (fietsonderdeel), een fietsonderdeel waarmee de cassette of het kettingwiel aan de naaf wordt vastgezet